Бо́нем () — английская фамилия.

Известные носители:
 Бонем, Джон Генри (1948—1980) — британский барабанщик, участник группы Led Zeppelin
 Бонем, Джейсон (род. 1966) — британский барабанщик, сын Джона Бонема
 Бонем, Джеймс (1807—1836) — американский солдат, герой Техасской революции
 Бонем, Джордж (1803—1863) — британский колониальный чиновник и дипломат
 Бонем, Милледж Люк (1813—1890) — американский политик, военачальник, брат Джеймса Бонема
 Бонем, Рон (1942—2016) — американский профессиональный баскетболист

Составные фамилии 
 Бонем Картер, Хелена (род. 1966) — английская актриса

Топонимы 
 Бонем — город в штате Техас, США

Другое 
 Bonham — рок-группа, созданная в барабанщиком Джейсоном Бонемом в 1989 году